Aelurillus steinmetzi — вид пауков рода Aelurillus из семейства пауков-скакунчиков (Salticidae).

Распространение 
Восточное Средиземноморье: Греция.

Описание 
Просома дорзально темно-коричневая с чёрным краем и жёлто-белыми волосками. Головная часть спереди со светло-оранжевыми волосками, а затем с двумя параллельными v-образными группами волосков. Опистосома дорзально с коричнево-чёрными волосками, медиально с широкими серебристо-бело-серыми продольными полосами. 
Длина тела самцов: 3,7-4,7 мм. Длина тела самок: 7,6 мм.

Вид  был впервые описан немецким арахнологом Хайко Мецнером (Heiko Metzner) в 1999 году.

Примечания

Ссылки 
 Aelurillus leipoldae. jumping-spiders.com
 World Spider Catalog (2018) World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.0, accessed on 14.01.2018. doi: 10.24436/2

Aelurillus
Животные, описанные в 1999 году
Паукообразные Европы